Кавачи — один из наиболее активных подводных вулканов юго-запада Тихого океана. Находится к югу от острова Вангуну. Назван в честь морского бога аборигенов островов Нью-Джорджии, у местных жителей также известен как «Rejo te Kavachi» («Печь Кавачи»). Начиная с первого зафиксированного извержения в 1939 году вулкан поднимался и опускался над уровнем моря 8 раз.

В мае 2000 года жерло вулкана находилось ниже, однако частые извержения поднимали уровень раскалённой лавы выше 70 м над уровнем моря. Над вулканом постоянно возвышалось облако пара высотой более 500 м.

Во время извержения вулкана в 2003 году сформировался 15-метровый остров, но он довольно быстро исчез. Дополнительные извержения происходили в марте 2004 года и апреле 2007 года.

В кратере вулкана, несмотря на высокую температуру и кислотность, обнаружены акулы (бронзовая акула-молот, шёлковая акула), скаты (Hexatrygon bickelli), другие рыбы и медуза.

См. также 
 Список вулканов Соломоновых Островов

Примечания

Литература 
 Baker, E.T., Massoth, G.J., de Ronde, C.E.J., Lupton, J.E., Lebon, G., and McInnes, B.I.A. 2002. Observations and sampling of an ongoing subsurface eruption of Kavachi volcano, Solomon Islands, May 2000, Geology, 30 (11), 975—978.  
 Dunkley, P.M., 1983. Volcanism and the evolution of the ensimatic Solomon Islands Arc, in Shimozuro, D. And Yokoyama, I.,(eds.), Arc Volcanism: Physics and Tectonics. Tokyo, Terrapub, 225—241.
 Johnson, R.W. and Tuni, D. 1987. Kavachi, an active forearc volcano in the western Solomon Islands: Reported eruptions between 1950 and 1982, in B. Taylor and N.F. Exon, (eds.), 1987, Marine Geology, Geophysics, and Geochemistry of the Woodlark Basin-Solomon Islands, Circum-Pacific Council for Energy and Mineral Resources Earth Science Series, v. 7: Houston, Texas, Circum-Pacific Council for Energy and Mineral Resources.

Активные вулканы
Вулканы Соломоновых Островов
Бывшие острова